Miho Takeda peut faire référence à:
 Miho Takeda (née en 1976), nageuse japonaise
 Miho Takeda (illustratrice) (née en 1959)